Oriolo heißen folgende Orte:

 Oriolo (Kalabrien), eine Gemeinde in der Provinz Cosenza, Italien
 Oriolo Romano, eine Gemeinde in der Provinz Viterbo, Italien 
 Oriolo (Faenza), einen Ortsteil der Stadt Faenza in der Provinz Ravenna, Italien 
 Oriolo (Vallio Terme), einen Ortsteil der Gemeinde Vallio Terme in der Provinz Brescia, Italien 
 Oriolo (Voghera), einen Ortsteil der Stadt Voghera in der Provinz Pavia, Italien 

Oriolo ist der Familienname folgender Personen:

 Edson José Oriolo dos Santos (* 1964), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Leopoldina
 Joe Oriolo, amerikanischer Comiczeichner
 Giovanni da Oriolo, italienischen Renaissancemaler aus Oriolo Romano